3X steht für:
 HTV-3X „Blackswift“, siehe DARPA FALCON Project
 Japan Air Commuter (IATA-Code), japanische Regionalfluggesellschaft

Siehe auch:
 X3
 XXX
 Yeah 3x

3X